Петър Николов Бѐнин е български духовник, учител и общественик, деец на ранното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Бенин е роден около 1772 година в заможен търговски род от разложкото село Банско, което тогава е в Османската империя. Става свещеник и учител. В края на XVIII век открива килийно училище в Банско. Попада под влиянието на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски. Баща е на Никола Бенин, бъдещия български църковен водач Неофит Рилски. Дъщеря му София се жени за Велян Огненов.

Умира около 1844 година.

Бележки 

Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Банско
Български общественици от Македония
Български възрожденци
Неофит Рилски